Ига — неоднозначное понятие.

Топоним 
 Ига — историческая область Японии.
 Ига — город в японской префектуре Миэ.
 Ига — река в Амурской области, приток Быссы.
 Ига — река в Томской области России.

Аббревиатура 
 ИГА — Исламское Государство Афганистан.

См. также 
 Ига-Уэно ниндзя ясики — музей ниндзя.
 Соч-Ига — река в Томской области России.